Риоха () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки)  Большая Альмерия.

Население

Примечания

Ссылки 
 Rioja
 Rioja

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии